O voleibol na Universíada de Verão de 2007 foi disputado em cinco sedes entre 9 e 18 de agosto de 2007.

Sedes 
As sedes das partidas de voleibol foram:
 Gymnasium 1, Thammasat University, Banguecoque
 Gymnasium 2, Bangkok Youth Centre (Thai-Japan), Banguecoque
 John Paul II Sports Center, Assumption University, Samut Prakarn
 Indoor Stadium, Banguecoque
 Impact Exhibition and Convention Center, Nonthaburi

Medalhistas

Masculino 

Esses foram os resultados do veleibol masculino na Universíada de Verão de 2007:

Fase preliminar 
 Grupo A

 Grupo B

 Grupo C

 Grupo D

Fase final

Final

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 16º lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Disputa do 17º ao 24º lugar

Disputa do 21º ao 24º lugar

Classificação final

Feminino 

Esses foram os resultados do veleibol feminino na Universíada de Verão de 2007:

Fase preliminar 
 Grupo A

 Grupo B

 Grupo C

 Grupo D

Fase final

Final

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 16º lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Classificação final

Ver também 
 Voleibol
 Universíada de Verão de 2007
 Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU)
 Federação Internacional de Voleibol (FIVB)

Ligações externas 
 
 

Eventos da Universíada de Verão de 2007
Verao 2007